Ван ден Брукке () — нидерландская и бельгийская фамилия.

Известные носители:
 Ван ден Брукке, Марсел (род. 1942) — нидерландский специалист по фонетики и картографии.
 Ван ден Брукке, Мая (род. 1956) — нидерландская актриса.
 Ван ден Брукке, Пит (1887—1980) — нидерландский футболист.
 Ван ден Брукке, Питер (1585—1640) — нидерландский мореплаватель, торговец тканями.
 Ван ден Брукке, Раймон (1895—1959) — бельгийский политик.

См. также 
 Ван ден Брук